Osoby:
 DJ Antoine − szwajcarski DJ
 Antoine Clamaran − francuski DJ
 Antoni "Antoine" Cierplikowski − fryzjer, stylista
Miejscowości w USA:
 Antoine – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
Gminy w USA:
 Antoine (ang. Antoine Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike